До́нахи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Донахи, Бернард (1882—1916) — ирландский футболист, нападающий.
 Донахи, Вилли (род. 1951) — шотландский футболист и тренер.
 Донахи, Мэл (род. 1957) — североирландский футболист, защитник. 
 Донахи, Рон (род. 1956) — шотландский кино- и телеактёр. 
 См. также